Gorges, sinònim de congost (hidrografia), pas estret i no gaire llarg entre dues muntanyes, o una vall estreta entre muntanyes abruptes, excavada per les aigües d'un curs d'aigua
 Toponímia:
 Gorges (Loira Atlàntic), municipi al departament de Loira Atlàntic (regió de país del Loira, França)
 Gorges (Manche), municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Gorges (Somme), municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França)
 Cognin-les-Gorges, municipi al departament d'Isère (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)